Robert Nelson (1656-1715) – angielski pisarz religijny
 Robert Nelson (1794–1873) – kanadyjski lekarz i polityk
 Robert Nelson (1913–1959) – biskup Middleton w latach 1958–1958
 Robert Nelson (1853–1892) – brytyjski oficer i badacz Afryki
 Robert Nelson – amerykański filmowiec
 Robert Frederick William Robertson Nelson – brytyjski polityk, parlamentarzysta w latach 1918–1922

Zobacz też 
 Rob Nelson – bejsbolista
 Bobby Nelson – postać fikcyjna
 Bob Nelson